US Open 2019 – gra podwójna kobiet – zawody deblowe kobiet, rozgrywane w ramach ostatniego, czwartego w sezonie wielkoszlemowego turnieju tenisowego, US Open. Zmagania mają miejsce pomiędzy 28 sierpnia – 8 września na nowojorskich kortach USTA Billie Jean King National Tennis Center. Bronić tytułu miały Ashleigh Barty i Coco Vandeweghe, lecz tenisistki wystąpiły z innymi partnerkami. Barty wystąpiła w parze z Wiktorią Azaranką, a Vandeweghe u boku Bethanie Mattek-Sands. Australijka w parze z Białorusinką doszła do finału, lecz w decydującym meczu nie sprostały parze Elise Mertens–Aryna Sabalenka.

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

1. ćwiartka

2. ćwiartka

3. ćwiartka

4. ćwiartka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia 

US Open 2019
US Open – gra podwójna kobiet